Damarjati (Kalinyamatan)
 Damarjati (Sukorejo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing